Marantz — компания, производящая и продающая аудиооборудование для профессионального и бытового применения от класса «выше среднего» до класса Hi-End.

Первая аудио-продукция под брендом Marantz была сконструирована и произведена Солом Маранцем () в его собственном доме в Кью Гарденз, штат Нью-Йорк.

История 
История компании начинается в 1948 году, когда у любителя музыки Сола Бернарда Маранца, как и у многих людей того времени, возник интерес к качественному звуковоспроизведению. Причиной этого стал выпуск долгоиграющих монозаписей (LP) — это сделала компания CBS. Однако звучание оставляло желать лучшего, и Маранц взялся за создание предусилителя: испытывая проблемы с оборудованием, он 4 года работал над ним и в итоге добился своего. Свою разработку Сол назвал : первые созданные 100 наборов были раскуплены быстро, и в течение того же 1952 года спрос вырос до 400 моделей.

Выпустив этот предусилитель, Сол практически завоевал уважение меломанов: признание подтолкнуло его к официальному основанию компании Marantz в 1953 г. И сразу же начались коммерческие продажи  — предусилителя, созданного на базе Audio Consolette. Тогда её продавали за 168$, но сегодня коллекционеры готовы заплатить за неё во много раз большую сумму.

В 1956 г. выходит  — усилитель мощности, имеющий 2 режима работы. Его выходная мощность могла быть как 25, так и 40 Ватт: модель задала стандарт Hi-Fi аппаратуры 50-х. Через год, в 1957 г., была представлена следующая разработка серии —  — устройство, делящее сигнал на 2 моноканала. После этого выходит блок питания , а вслед за ним усилитель мощности ; от своего известного предшественника он отличается более доступной стоимостью. С рождением стерео возникла необходимость в появлении адаптеров, поэтому Сол Маранц выпустил . И в том же 1957 году вышел один из самых известных продуктов компании — предусилитель стерео . С того времени звучание Hi-Fi аппаратуры стало действительно высоким, и внимание стало уделяться её эстетическому виду. Компания Marantz работала над этим, и в 1967 году была выпущена  — первый предусилитель этого производителя, ориентированный на использование в домашних условиях.

Этому предшествовало ещё множество событий: так, в 1962 в продажу поступает 30-Ваттный стереоусилитель мощности, названный в духе всей серии — .

Через год, в 1963 г., выходит моноусилитель мощности на 70 Ватт,  и радиоприемник с FM тюнером .

Производство последней модели привело к высоким затратам, следующим за ней трудностям с финансированием, и в итоге Солу Маранцу пришлось продать своё детище.

Marantz и Superscope Inc 

В 1964 году Джозеф Тушинский (Joseph Tushinsky) покупает компанию Marantz и сразу же берет курс на расширение производства: предполагалось, что компания начнет изготавливать звуковую аппаратуру более широкой направленности.

Поэтому уже в 1966 г. вместе со Standard Radio Corp компания выпускает на японском рынке Model 25, а чуть позже более доступные её варианты Model 22 и 28.
Постепенно производство переезжает из США в Японию, а Superscope выкупает контрольный пакет акций Standard Radio Corp. Все это приводит к тому, что в 1975 название последней меняется на Marantz Japan Inc.

Компания продолжает производить высококачественную mid-range Hi-Fi и Hi-End аппаратуру, но и конкуренция на мировых рынках увеличивается. В результате все свои активы (кроме американских и канадских), права на торговую марку Marantz и все представительства компании были проданы концерну Philips. А к 1992 году голландский гигант приобрел и дилерскую сеть в США и Канаде.

Период Philips в истории Marantz 
Сразу начался переход к технологиям цифровой звукозаписи — чистый аналог ушел в прошлое. В первую очередь стали продвигаться CD проигрыватели Marantz, например, CD-63, выпуск которого состоялся в 1982 году.
А в 1985 выходит цифровой усилитель мощности DPM-7, в 1991 мир увидел CD рекордер CDR1 — высокие технологии вернулись, а Marantz постепенно восстанавливает утраченные позиции.

В 1997 в возрасте 86 лет умер основатель компании Сол Маранц.

А в 2001 Marantz Japan Inc. приобрела все права на торговую марку, выкупила все заграничные филиалы, занимающиеся продажей, и период Philips подошел к концу.

D&M Holdings 
Уже через год, в 2002 году, Denon и Marantz объединились в  — это стало началом новой вехи в истории развития компании. Тем более, что в 2008 Philips продает оставшиеся акции, которые теперь полностью принадлежат D&M Holdings — на этом 28 лет партнерства заканчиваются.

Сегодня Marantz производит Hi-Fi аппаратуру в трех сериях: , отличающуюся многофункциональностью и гибкостью возможностей, , характеризующуюся элегантностью дизайна и простотой, и , класса Hi-End. Успеху многих своих разработок компания Marantz в значительной степени обязана талантливому разработчику Кену Ишивата ().

Примечания

Ссылки 
 Marantz Global
 Marantz America
 Marantz and Superscope Museums at The High Fidelity Museum
 Classic Marantz Gear (1980 and earlier)
 Saul B. Marantz 
 Marantz HiFi classics and history 1960 ~ 1985 (german)
 Marantz История компании

Компании Японии
Производители бытовой техники Японии
Производители магнитофонов Японии